Osoby o tym nazwisku:
 Adam Tomasz Przerębski – rzymskokatolicki duchowny i urzędnik
 Andrzej Przerębski – polski szlachcic, urzędnik państwowy
 Brykcy Przerębski – polski szlachcic, urzędnik państwowy i poseł na Sejm
 Jan Przerębski (zm. ok. 1523) – polski szlachcic, urzędnik państwowy
 Jan Przerębski (ok. 1519–1562) – rzymskokatolicki duchowny i urzędnik
 Stanisław Przerębski – polski szlachcic, wojskowy, urzędnik państwowy i poseł na Sejm